Américo Ferreira Guimarães (Rio de Janeiro, 1885 — Rio de Janeiro, 1945) foi um compositor e letrista brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro